La Lentopallon Mestaruusliiga 2016-2017 si è svolta dal 14 ottobre 2016 al 16 aprile 2017: al torneo hanno partecipato dieci squadre di club finlandesi e la vittoria finale è andata per l'ottava volta al .

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, sfidandosi per tre volte; al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, giocati al meglio di tre vittorie su cinque gare, semifinali, giocate al meglio di quattro vittorie su sette gare, finale per il terzo posto, giocata al meglio di due vittorie su tre gare, e finale, giocata al meglio di quattro vittorie su sette gare.
 L'ultima classificata e una squadra della Lentopallon 1-sarja hanno acceduto ai play-out, strutturati in una finale, giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare: se a vincere è stata la squadra di Lentopallon Mestaruusliiga questa rimane in Lentopallon Mestaruusliiga, invece se a vincere è stata la squadra di Lentopallon 1-sarja questa è promossa in Lentopallon Mestaruusliiga, mentre la squadra di Lentopallon Mestaruusliiga è retrocessa in Lentopallon 1-sarja; tuttavia, al termine della regular season, il , che aveva ottenuto il diritto di partecipazione, viene escluso dal campionato per inadempienze economiche e quindi i play-out non vengono disputati.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Verdetti

Statistiche

NB: I dati sono riferiti esclusivamente alla regular season.

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017
 2016-2017